Натуральне число 1957
 1957 рік до нашої ери
 1957 рік нашої ери